Josef Schrage – politico e sindacalista tedesco
 Lisa Schrage – attrice canadese
 Warren Schrage – cestista statunitense